Francesco II d'Este (François II d'Este) ou François II de Modène (né le  à Modène et mort le  à Sassuolo) est duc de Modène et Reggio de 1662 à 1694.

Biographie 

Né en 1660, fils d'Alphonse IV, il lui succède à l'âge de 2 ans sous la régence de sa mère, Laure Martinozzi, une nièce du cardinal Mazarin. 

Sa sœur est mariée en 1672 au roi Jacques II d'Angleterre lequel perd son trône en 1689 et se réfugie en France. 

François II épouse en 1692 Marguerite-Marie Farnèse, fille du duc de Parme mais n'a pas d'enfant. 

Il meurt en 1694, à l'âge de 34 ans, et son oncle, le cardinal Rinaldo d'Este lui succède.

Bibliographie 
 Alessandro Cont, “Sono nato principe libero, tale voglio conservarmi”: Francesco II d’Este (1660-1694), “Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie”, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, ser. 8, 12 (2009), 2, pp. 407-459.

Liens externes 

Article dont une information diffère dans l'infobox
Naissance à Modène
Naissance dans le duché de Modène et Reggio
Personnalité politique italienne du XVIIe siècle
François
Noblesse italienne
Maison d'Este
Histoire moderne de l'Italie
Histoire de Modène
Naissance en janvier 1660
Décès en septembre 1694
Décès à 34 ans